Jaroslav Štěpánek je jméno více známých osob:

 Jaroslav Štěpánek (autobusový dopravce) (* 1947) – pražský autobusový dopravce
 Jaroslav Štěpánek (astronom) (1901–?) – laureát Nušlovy ceny za astronomii
 Jaroslav Štěpánek (hudebník) (1905–1970) – houslista, který studoval pod vedením Jindřicha Felda staršího